Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 13 марта 2015 года в Хаке (Испания) и с 30 марта по 5 апреля 2015 года в Дамфрисе (Великобритания). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2016 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B этого дивизиона. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А этого дивизиона.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — семь из Европы, по две из Океании и Азии, одна из Северной Америки. Сборная Казахстана пришла из первого дивизиона, сборная Мексики попали на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года

Главные судьи
  Кристин Моррисон
  Радка Ружичкова
  Яна Зуева
  Кёко Угадзин

Линейные судьи
  Ли Хизерингтон
  Эми Лак
  Марина Дюнант
  Элиз Хауан Даль
  Йенни Яатинен
  Татьяна Касасова
  Мелани Бауэр

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года

Главные судьи
  Николета Челарова
  Елена Иванова
  Лю Чуньхуа
  Ульрика Винкльмайер

Линейные судьи
  Йоанна Побозняк
  Оксана Шестакова
  Виера Силгавикова
  Ольга Штейнберг
  Трин Вискум Филлипсен
  Тереза Стрейтова
  Катрин Вестхейм Крог

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Николь Джексон
 Защитник:  Джоди-Ли Блум
 Нападающий:  Алёна Фукс

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Аня Кадиевич
  Кристин Ньюман
  Син Соджун
  Алёна Фукс
  Анна Гулдинг
  Каролина Позниевская

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Моника Рентерия
 Защитник:  Ванеса Абрискуэта
 Нападающий:  Пиа Прен

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Сибилла Морел де Вестгавер
  Тамара Лепир
  Хана Ревентос
  Сильвия Бьоргвинсдоттир
  Стефани Ньюмарк
  Моника Рентерия

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Второй
Ж*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Великобритании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Хоккей
Хоккей